Кипрово (Саунино) — деревня в Каргопольском районе Архангельской области. До 2021 года входила в состав МО «Павловское».

География 
Деревня находится в 5 км от Каргополя.

Население 

Население деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 206 человек.

Достопримечательности 
Известна своим ансамблем погоста, со стоящими на нём деревянными церковью Иоанна Златоуста (1665 года) и колокольней.

Фотографии

Литература 
 Гемп К. П. Каргополь. — Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1968. — 93 с.
 Гунн Г. П. Каргополье — Онега. — Москва : Искусство, 1974. — 143 с.
 Б. Н. Федотов Каргополь и его окрестности; Ленинград, «Художник РСФСР», 1978
 Докучаев-Басков Ф. К. Каргополь, 1146—1996 — Архангельск: Правда Севера, 1996. — 106, [1] с., [8] л. ил.; 20 см. — (История и культура Русского Севера).; ISBN 5-85879-016-X :
 Русский Север : Архангельская обл., Вологодская обл. : Путеводитель. — М. : Вокруг света, 2005. — 168 с.; ISBN 5-98652-016-5

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Каргопольского района